«Mine to Give» — сингл Photek, записанный совместно с вокалистом Робертом Оуэнсом. Выпущен 5 февраля 2001 года на лейбле Astralwerks в США, а также 12 февраля 2001 на Rise в Италии и на Science в других странах. Кроме оригинальной версии, на сингле представлены ремиксы трека от Дэвида Моралеса и Сатоси Томиэ. Изначально оригинальная версия трека Mine to Give включена в сольный альбом Photek «Solaris», который был выпущен в сентябре 2000 года.

Список композиций

США

Расширенный CD 
ASW 38766-0; 724383876600

 Mine to Give (Album Version) (6:41)
 Mine to Give (David Morales World Mix) (11:00)
 Mine to Give (David Morales Happy Mix) (10:22)
 Mine to Give (Satoshi Tomiie 12" Mix) (10:25)
 Mine to Give (David Morales Facedown Mix) (9:27)
 Mine to Give (Satoshi Tomiie Dub Mix) (7:38)
 Mine to Give (David Morales Bonus Mix) (9:32)
 Mine to Give (Video directed by Miriam Kruishoop) (3:48)

Двойной 12" винил 
ASW 38766-1; 724383876617; ограниченный тираж

 Mine to Give (David Morales World Mix) (11:00)
 Mine to Give (David Morales Happy Mix) (10:22)
 Mine to Give (Satoshi Tomiie 12" Mix) (10:25)
 Mine to Give (David Morales Facedown Mix) (9:27)
 Mine to Give (Original Mix) (6:41)

Великобритания

Промо CD 
QEDCDJ10

 Mine to Give (Radio Edit) (4:20)
 Mine to Give (David Morales Happy Mix Edit) (4:21)

CD 
QEDCD10; 724389731422

 Mine to Give (6:41)
 Mine to Give (David Morales Happy Mix) (10:22)

Тройной 12" промовинил 
QEDTDJ10

 Mine to Give (6:41)
 Mine to Give (David Morales World Mix) (11:00)
 Mine to Give (David Morales Happy Mix) (10:21)
 Mine to Give (Satoshi Tomiie 12" Mix) (10:25)
 Mine to Give (David Morales Facedown Mix) (9:27)
 Mine to Give (Satoshi Tomiie Dub) (7:38)

Двойной 12" промовинил 
QEDTDJX10

 Mine to Give (6:41)
 Mine to Give (David Morales World Mix) (11:00)
 Mine to Give (David Morales Happy Mix) (10:21)
 Mine to Give (Satoshi Tomiie 12" Mix) (10:25)

12" винил, часть 1 
QEDT10; 724389731460

 Mine to Give (6:41)
 Mine to Give (David Morales World Mix) (11:00)

12" винил, часть 2 
QEDTX10; 724389731569

 Mine to Give (David Morales Happy Mix) (10:21)
 Mine to Give (Satoshi Tomiie 12" Mix) (10:25)

12" винил, часть 3 
QEDTXX10; 724389731668; ограниченный тираж

 Mine to Give (David Morales Facedown Mix) (9:27)
 Mine to Give (Satoshi Tomiie Dub) (7:38)

Германия

CD 
724389731521

 Mine to Give (6:41)
 Mine to Give (David Morales Happy Mix) (10:22)
 Mine to Give (Satoshi Tomiie 12" Mix) (10:25)

Австралия

Расширенный CD 
724389731507

 Mine to Give (6:41)
 Mine to Give (David Morales Happy Mix) (10:21)
 Mine to Give (David Morales Facedown Mix) (9:27)
 Mine to Give (Satoshi Tomiie 12" Mix) (10:25)
 Mine to Give (Video directed by Miriam Kruishoop) (3:48)

Италия

12" винил 
RISE 117; 8019991721254

 Glamourama (Italian Radio Edit) (3:49)
 Mine to Give (Album Version) (6:41)
 Mine to Give (David Morales Happy Mix) (10:21)

Видеоклип 
Видеоклип к синглу «Mine to Give», режиссёром к которому выступила Мириам Круишоп (), был запущен в ротацию в марте 2001 года. На сайте Astralwerks.com он доступен к свободному просмотру:

Photek feat. Robert Owens - Mine to Give (Music Video)
 RealVideo поток в 45 Kbps
 RealVideo поток в 80 Kbps
 RealVideo поток в 300 Kbps

Также этот клип включён в расширенные CD-версии сингла.

 2001_02_05
Синглы 2001 года